De West African Nations Cup 1983 was het tweede toernooi van de West African Nations Cup. Het toernooi werd gehouden van 25 september tot en met 2 oktober 1983 in Ivoorkust. Ghana won het toernooi door in de finale Togo te verslaan.

Deelnemende teams

Groepsfase

Knock-outfase

Troostfinale

Finale

Externe link
Details op rsssf.com

Voetbal in 1983
Voetbal in Ivoorkust
West African Nations Cup
Sportevenement in Ivoorkust